Марсийи́-Оньи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Пуйи-ан-Осуа. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21382.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 198 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 115 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 81 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 70,4 %, в 1999 году было 65,1 %). Из 81 активных жителей работали 78 человек (42 мужчины и 36 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 34 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Марсийи-Оньи 

Коммуны департамента Кот-д’Ор